Tjele forekommer i navnet på flere lokaliteter øst for Viborg omkring
 Tjele Gods
Således:
 Tjele Kommune
 Tjele Sogn
 Tjele Kirke
 Tjele Langsø
 Jævnstrømsstation Tjele

Den gamle stavemåde Thiele (således hos Blicher) forekommer som familienavn.

På tysk er Thiele ligeledes et familienavn. Følgende er i samme slægt:

 Johan Rudolph Thiele (1736–1815), bogtrykker og forlægger (oprindeligt tysk)
 Frederik Anton Thiele (1793–1859), grundlægger af brilleforretningen
 Brilleforretningen Thiele
 Anton Thiele (1838–1902)
 Just Mathias Thiele (1795–1874), dansk litteraturhistoriker og forfatter.
 Ida Thiele (1830–1862).
 Thorvald Nicolai Thiele (1838–1910), en dansk aktuar, matematiker og astronom.
 Holger Thiele (1878–1946)

Følgende er måske i en anden slægt:
 Johann Alexander Thiele (1685–1752)
 Annekatrin Thiele (f. 1984)
 Kerstin Thiele (f. 1986)
 Jürgen Thiele (f. 1959)

Tyske efternavne